Артур Юрьевич Кац (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Нафтан».

Клубная карьера 
Является воспитанником минского «Трактора». Затем в 2013 году перебрался в структуру БАТЭ, где играл за дублирующий состав. В 2015 году выступал на правах аренды за «Городею» в первой белорусской лиге. Дебютировал в её составе 3 мая в матче со «Звездой-БГУ». Кац вышел на поле после перерыва вместо Артема Комарова. Всего за команду провёл 5 матчей.

В следующем сезоне также на правах аренды выступал за «Смолевичи». Первую игру в новой команде провёл 30 апреля 2016 года против гомельского «Локомотива», выйдя в стартовом составе. После перерыва уступил место партнёру по команде Павлу Богушу. 25 июня забил свой первый и единственный гол в сезоне, довершив разгром «Лиды» (5:1). По итогам сезона принял участие в 20 матчах первенства, 19 из которых начал в стартовом составе, и забил один мяч.

По завершении контракта с БАТЭ покинул команду. В январе 2017 года проходил просмотр в «Городее», только вышедшей в высшую лигу. В феврале подписал с клубом контракт, однако, через две недели по результатам очередного учебно-тренировочного сбора тренерским штабом было принято решение с ним расстаться. После этого подписал контракт с минским «Лучом». В первом туре с гомельским «Локомотивом» дебютировал за основной состав команды, выйдя на 75-й минуте на замену. Главный тренер команды Иван Биончик использовал Каца на позиции левого защитника, благодаря чему он регулярно подключался к атакам команды и смог забить 9 мячей. По результатам сезона «Луч» занял первое место в турнирной таблице и завоевал путёвку в высшую лигу. 30 марта 2018 года в составе команды дебютировал в чемпионате Белоруссии, выйдя с первых минут на матч с «Минском». В конце года минская команда объединилась с «Днепром» и стала выступать под названием «Дняпро». По итогам сезона 2019 года команда заняла последнее место в таблице и была расформирована.

В начале 2020 года проходил просмотр в «Витебске», с которым в итоге подписал контракт. Первую игру за «северян» в рамках высшей лиги сыграл 5 апреля против своего бывшего клуба «Смолевичи». Кац появился на поле на первой компенсированной к основному времени матча минуте, заменив Артёма Гуренко. В дальнейшем на поле появлялся редко, преимущественно оставался на скамейке запасных, играл за дублирующий состав. В декабре 2020 года по окончании контракта покинул «Витебск».

В марте 2021 года стал игроком бобруйской «Белшины», которой по результатам сезона 2021 помог вернуться в Высшую лигу. 

В феврале 2022 года перешёл в новополоцкий «Нафтан». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года в матче против петриковского «Шахтёра». Дебютный гол забил 16 апреля 2022 года в матче против «Лиды». В своём следующем матче 30 апреля 2022 года отличился 2 результативными передачами против «Осиповичей». Вместе с клубом стал чемпионом Первой Лиги.

В феврале 2023 года продлил контракт с новополоцким «Нафтаном».

Достижения 
 «Луч» (Минск)
 Победитель Первой Лиги: 2017
 «Нафтан»
 Победитель Первой Лиги: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Витебска»

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Дняпро»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Нафтан»